tzu – vecchio codice ISO 639-3 della lingua huixtán tzotzil, ritirato per unione con lingua tzotzil (ISO 639-3 tzo)